Роз'їзд 37 () — станційне селище у складі Отирарського району Туркестанської області Казахстану. Входить до складу Тімурського сільського округу.

Населення — 64 особи (2009; 51 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії

Населені пункти Отирарського району
Селища Туркестанської області